

Свердловська — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Свердловська — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Свердлов
 Свердловськ
 Свердловська область